„Marsouin” – francuski okręt podwodny z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Marsouin” – francuski okręt podwodny z okresu „zimnej wojny”